Smith é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Smith (Kansas)
Condado de Smith (Mississippi)
Condado de Smith (Tennessee)
Condado de Smith (Texas)

Desambiguações de topônimos